Мая́к (до 1944 року — Тархан-Кут, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.